Атака террористов на индийское посольство в Кабуле произошло 8 октября 2009 года, целью атаки стало посольство Индии.

Ход атаки 
8 октября 2009 года в 8:30 по местному времени находившийся в легковой автомашине «Toyota Corolla» террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство у стены посольства Индии в Афганистане.

После взрыва в июле 2008 года индийские власти заявляли, что пакистанская межведомственная разведка причастна к атаке. После взрыва в октябре 2009 года, отношения между странами вновь накалились. Как отмечают аналитики, атака боевиков на индийское посольство осуществляется с целью создания негатива в отношениях Афганистана, Индии и Пакистана.

Результаты 
В результате атаки погибли 17 человек, ещё 83 получили ранения различной степени тяжести. Все погибшие являлись гражданами Афганистана (из числа раненых, трое являлись сотрудниками службы безопасности посольства; кроме того, в официальном сообщении министерства внутренних дел Афганистана сообщается, что два погибших и 13 раненых являлись сотрудниками афганской полиции, остальные — гражданскими лицами)

Вскоре после взрыва ответственность за теракт взяла на себя радикальная суннитская группировка Талибан. На их сайте было написано, что смертника звали Халид.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Afghan blast targets Indian embassy

Террористические акты, совершённые в Кабуле
Террористические акты 2009 года
Террористические акты исламистов
События 8 октября
Октябрь 2009 года
2009 год в Афганистане
События в Кабуле